Felip II de Hessen-Rheinfels (1541–1583) fou landgravi de Hessen-Rheinfels des de 1567 fins a la seva mort, el 1583.

Orígens familiars 
Felip va néixer a Marburg el 22 d'abril de 1541, fill del landgravi Felip I de Hessen i de Cristina de Saxònia.

Casa de Hessen
Persones de Marburg
Morts a Renània-Palatinat